

Biografia 
Figlio di Carlo II d'Albret, divenne protonotario apostolico.

Il 7 gennaio 1445 fu eletto vescovo di Aire, rimanendo però amministratore apostolico della sua diocesi fino a 26 anni. Il 4 luglio 1460 fu trasferito alla sede di Cahors.

Nel concistoro del 18 dicembre 1461 papa Pio II lo creò cardinale. Il 31 maggio 1462 entrò a Viterbo, dove risiedeva la Corte pontificia, e ricevette il titolo dei Santi Marcellino e Pietro.

Partecipò al conclave del 1464, che elesse papa Paolo II. Il 9 gennaio 1465 fu nominato vescovo di Tarbes, mantenendo anche la diocesi di Cahors.

Morì a Roma e fu sepolto nella basilica di Santa Maria in Aracoeli.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Pio II
Cardinali francescani del XV secolo
Louis d'Albret
Camerlenghi del Collegio cardinalizio
Nati in Francia